La saison 1999 du Championnat du Koweït de football est la trente-septième édition du championnat de première division au Koweït. La Premier League regroupe les quatorze meilleurs clubs du pays, regroupés au sein d'une poule unique où ils s'affrontent une seule fois au cours de la saison. À l'issue de cette première phase, les équipes sont réparties en trois poules (déterminées en fonction du classement de la phase régulière) et tentent de se qualifier pour la phase finale à élimination directe. En fin de championnat, il n'y a ni promotion, ni relégation.

C'est le Qadsia Sporting Club qui remporte le championnat après avoir battu en finale le club d'Al Tadamon Farwaniya. C'est le  de champion du Koweït de l'histoire du club.

Les clubs participants

Compétition

Première phase 
Le barème utilisé pour établir le classement est le suivant :
 Victoire : 3 points
 Match nul : 1 point
 Défaite : 0 point

|valign=top align=left width=50%|

|}

Deuxième phase

Groupe A 
Toutes les équipes se qualifient pour la phase finale, cette deuxième phase sert à classer les équipes pour déterminer leur place dans le tableau final.

|valign=top align=left width=50%|

|}

Groupe B 
Seuls les trois premiers du groupe se qualifient pour la phase finale.

|valign=top align=left width=50%|

|}

Groupe C 
Seuls le premier du groupe se qualifie pour la phase finale.

|valign=top align=left width=50%|

|}

Phase finale

Bilan de la saison

Voir aussi

Références

Liens internes 
 Championnat du Koweït de football

Liens externes 
 Résultats et classement sur le site RSSSF

Championnat du Koweït de football
Koweït
1999 au Koweït